Э́двин Сигизму́ндович Озо́лин (12 февраля 1939, Ленинград) — советский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР (1965), кандидат педагогических наук.

Спортивная карьера 
Тренировался у Виктора Атаманова. На Олимпийских играх 1960 в Риме Эдвин Озолин завоевал серебряную медаль в эстафете 4×100 метров вместе с Гусманом Косановым, Леонидом Бартеневым и Юрием Коноваловым. В личных соревнованиях был 6-м в четвертьфинале на дистанции 100 метров. На Олимпиаде в Токио 1964 года в личных соревнованиях не смог пройти выше стадии четвертьфинала в забегах на 100 и 200 метров.

Чемпион СССР 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966 в беге на 100 метров; 1960, 1961, 1963 на дистанции 200 м; 1961, 1965, 1966, 1968 в эстафете 4×100; 1963, 1967 — 200 метров с барьерами.

После завершения спортивной карьеры занимался спортивной педагогикой, автор книги «Спринтерский бег».

Примечания

Ссылки 
 
 Легкая атлетика на Олимпийских играх 1896—2012 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года